Capeto (in latino Capetus, indicato anche come Capetus Silvius, Capeto Silvio) è, secondo la mitologia romana, l'ottavo dei leggendari re albani, figlio di Capys e padre di Tiberino Silvio, re albano che avrebbe dato nome al fiume Tevere (in latino Tiberis).

Secondo la mitologia stessa, egli avrebbe governato Alba Longa per 13 anni,  dal 937 a.C. al 924 a.C.. Sarebbe inoltre indicato come Capeto II (in latino Capetus II), dato il fatto che Dionigi di Alicarnasso avrebbe chiamato Atys (il sesto dei re albani) con il nome di Capeto. È inoltre presente con il nome di Calpetus.

Albero genealogico

Note

Voci correlate 
 Re latini

Re latini